Землетрясение в Чили:

 Землетрясение в Чили — рассказ Г. Клейста (1806), один из первых примеров новеллистики Нового времени.
 Великое Чилийское землетрясение — сильнейшее землетрясение в истории наблюдения, произошло в 1960 году.
 Землетрясение в Чили (2010) — землетрясение, произошедшее 27 февраля 2010 года.